«Эне́ргия» — российский футбольный клуб из Чайковского (Пермский край).

История 
Футбольная команда «Энергия» (Чайковский) — шестикратный чемпион Пермской области, двукратный обладатель Кубка Пермской области и обладатель Суперкубка Пермской области. До 1991 года команда представляла предприятие «Воткинскгэсстрой». В 1991 году владельцем клуба стало ООО «Пермтрансгаз».

В 1992 году «Энергия» дебютировала в профессиональной футбольной лиге России, где в итоге провела 11 сезонов. В период 1997—1998 клуб добился наивысших результатов в первенстве (4-е место во Второй лиге) и кубке (1/32 финала). По окончании сезона-2002 клуб занял предпоследнее место и был расформирован из-за отказа генерального спонсора содержать команду.

В начале 1990-х годов команда являлась фарм-клубом пермской «Звезды».

16 февраля 2004 года был зарегистрирован Детско-юношеский футбольный клуб (ДЮФК) «Олимпия», заявившийся для участия в чемпионате Пермской области. 21 февраля 2006 года по инициативе городских властей состоялось объединение двух команд Чайковского — «Олимпии» и «Уралоргсинтеза». Объединенный клуб получил историческое название «Энергия».

В настоящее время клуб выступает в Высшей группе чемпионата Пермского края по футболу.

По сезонам

Достижения 
Первенство России:
 Лучшее достижение — 4 место во Второй лиге: 1997 (зона «Центр»), 1998 (зона «Урал»)
Кубок России:
 Лучшее достижение — 1/32 финала: 1998/99
Региональные турниры:
 Чемпион Пермской области: 1981, 1982, 1984, 1985, 2009, 2013
 Обладатель Кубка Пермской области: 1978, 1986
 Обладатель Суперкубка Пермского края: 2010
С 1979 по 2002 командой руководил Клеймёнов Сергей Васильевич.

Логотипы

Известные игроки 

 Владимир Филимонов (1996,1997)
 Андрей Брюханов (1996—1998)
 Алексей Степанов (1998)
 Хас-Магомед-Саид Гилагаев (1997—1998)
 Сергей Чекмезов (1996—1997)
 Вячеслав Проценко (1996—1998)
 Роберт Евдокимов (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 История выступлений на klisf.info

Футбольные клубы России
Спорт в Чайковском
Спортивные клубы Пермского края